{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (74401) - || 1998 YZ || 16 december 1998 || Kleť || Kleť
|-
| (74402) - || 1998 YP4 || 19 december 1998 || Catalina || CSS
|-
| (74403) - || 1998 YR5 || 21 december 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (74404) - || 1998 YU11 || 19 december 1998 || Uenohara || N. Kawasato
|-
| (74405) - || 1998 YH13 || 17 december 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (74406) - || 1998 YW13 || 19 december 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (74407) - || 1998 YJ21 || 26 december 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (74408) - || 1998 YX21 || 26 december 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (74409) - || 1998 YN28 || 16 december 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74410) - || 1999 AX4 || 11 januari 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (74411) - || 1999 AE5 || 15 januari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (74412) - || 1999 AZ7 || 13 januari 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (74413) - || 1999 AW8 || 6 januari 1999 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (74414) - || 1999 AN9 || 10 januari 1999 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (74415) - || 1999 AR9 || 10 januari 1999 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (74416) - || 1999 AR10 || 7 januari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (74417) - || 1999 AP11 || 7 januari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (74418) - || 1999 AQ11 || 7 januari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (74419) - || 1999 AA13 || 7 januari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (74420) - || 1999 AR22 || 14 januari 1999 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (74421) - || 1999 AW24 || 15 januari 1999 || Caussols || ODAS
|-
| (74422) - || 1999 AP28 || 13 januari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (74423) - || 1999 AU37 || 10 januari 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (74424) - || 1999 BN || 17 januari 1999 || Modra || P. Kolény, L. Kornoš
|-
| (74425) - || 1999 BP || 16 januari 1999 || Višnjan Observatory || Višnjan Observatory
|-
| (74426) - || 1999 BK2 || 19 januari 1999 || Catalina || CSS
|-
| (74427) - || 1999 BU2 || 18 januari 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (74428) - || 1999 BX3 || 20 januari 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (74429) - || 1999 BU7 || 21 januari 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (74430) - || 1999 BN10 || 24 januari 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (74431) - || 1999 BK12 || 24 januari 1999 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| (74432) - || 1999 BM12 || 24 januari 1999 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| (74433) - || 1999 BC13 || 24 januari 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (74434) - || 1999 BZ20 || 16 januari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74435) - || 1999 BM26 || 16 januari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (74436) - || 1999 BZ29 || 18 januari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (74437) - || 1999 CR || 5 februari 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (74438) - || 1999 CT || 5 februari 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (74439) Brenden || 1999 CT2 || 6 februari 1999 || Baton Rouge || W. R. Cooney Jr.
|-
| (74440) - || 1999 CD6 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74441) - || 1999 CL7 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74442) - || 1999 CJ9 || 8 februari 1999 || Uenohara || N. Kawasato
|-
| (74443) - || 1999 CY11 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74444) - || 1999 CJ12 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74445) - || 1999 CP14 || 15 februari 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (74446) - || 1999 CT19 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74447) - || 1999 CH21 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74448) - || 1999 CL21 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74449) - || 1999 CR22 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74450) - || 1999 CP25 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74451) - || 1999 CZ25 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74452) - || 1999 CL27 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74453) - || 1999 CR28 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74454) - || 1999 CV28 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74455) - || 1999 CW28 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74456) - || 1999 CN30 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74457) - || 1999 CC31 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74458) - || 1999 CA32 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74459) - || 1999 CQ32 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74460) - || 1999 CW32 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74461) - || 1999 CB34 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74462) - || 1999 CR37 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74463) - || 1999 CW37 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74464) - || 1999 CA38 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74465) - || 1999 CF38 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74466) - || 1999 CS41 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74467) - || 1999 CG44 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74468) - || 1999 CY44 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74469) - || 1999 CN52 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74470) - || 1999 CH55 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74471) - || 1999 CT55 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74472) - || 1999 CX55 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74473) - || 1999 CY55 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74474) - || 1999 CL60 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74475) - || 1999 CM63 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74476) - || 1999 CV65 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74477) - || 1999 CY66 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74478) - || 1999 CH68 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74479) - || 1999 CJ72 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74480) - || 1999 CE79 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74481) - || 1999 CL83 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74482) - || 1999 CO92 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74483) - || 1999 CD94 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74484) - || 1999 CN95 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74485) - || 1999 CJ101 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74486) - || 1999 CA102 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74487) - || 1999 CE105 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74488) - || 1999 CX110 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74489) - || 1999 CC120 || 11 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74490) - || 1999 CS120 || 11 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74491) - || 1999 CN122 || 11 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74492) - || 1999 CP122 || 11 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74493) - || 1999 CQ122 || 11 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74494) - || 1999 CP123 || 11 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74495) - || 1999 CD127 || 11 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74496) - || 1999 CO136 || 9 februari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (74497) - || 1999 CG137 || 9 februari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (74498) - || 1999 CM138 || 7 februari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (74499) - || 1999 CH141 || 10 februari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (74500) - || 1999 CQ146 || 9 februari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch|}

Planetoïdenlijsten